Карапанџић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Боривоје Карапанџић (1921—2011), српски историчар књижевности
 Нинослав Карапанџић (2001), српски фудбалер
 Стеван Карапанџић (1953), српски кошаркаш
 Карапанџићи

Референце 

Српска презимена